Il doppio del torneo di tennis Boston Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ramón Delgado e André Sá che hanno battuto in finale Harsh Mankad e Jeremy Wurtzman 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  Rajeev Ram (primo turno)
 Adam Chadaj /  Jiří Vaněk (quarti di finale)

 Goran Dragicevic /  Jan-Michael Gambill (semifinali)
 Amer Delić /  Jeff Morrison (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Boston Challenger 2005